Ključ (serbiska: Кључ) är en ort i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Sarajevo. Ključ ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ključ är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Ključ ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ključ. Ključ är det största samhället i trakten. 

Omgivningarna runt Ključ är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Ključ är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Federationen Bosnien och Hercegovina